Богдан Хмельницкий (фильм, 1941) — советский чёрно-белый художественный фильм о Богдане Хмельницком, снятый в 1941 году. 
 Богдан Хмельницкий (фильм, 2003)
 Богдан Зиновий Хмельницкий — украинский фильм 2007 года.